Tabela de conversão de unidades
 Conversão (religião) — adoção de uma crença religiosa diferente de uma anterior
Conversão de tipos — alteração dos tipos de dados na programação de computadores
Portabilidade (informática) ou conversão —  adaptação de um software para que o programa executável possa ser utilizado em outro ambiente de computação